Proximus Diamond Games 2007 – tenisowy turniej WTA z cyklu Diamond Games rozgrywany w dniach 12–18 lutego 2007 roku w Antwerpii na kortach twardych w hali o puli nagród 600 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2007 w tenisie ziemnym
2007
2007 w Belgii